Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в другому колі її перемогла Бетані Маттек-Сендс.
Кваліфаєр Цветана Піронкова виграла свій перший титул WTA, у фіналі пермігши Анджелік Кербер з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2014 у тенісі
Apia International Sydney 2014